Фабрега () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фабрега, Аугусто (род. 1940) ― панамский государственный деятель, дипломат, врач, Чрезвычайный и полномочный посол Республики Панама в Российской Федерации.
 Фабрега, Хосе де (1774—1841) — южноамериканский военный и политический деятель, названный Симоном Боливаром «освободителем Перешейка».

См. также 
 Фабрегас